Disputada no dia 27 de janeiro de 1994, a mais estranha partida de futebol da história era a última partida do grupo 1 da Copa do Caribe de 1994. 

Porto Rico já estava eliminado e, para seguir em frente na competição e eliminar a equipe de Granada, Barbados precisava vencer por dois gols de diferença. Por sua vez, Granada poderia perder até por um gol de diferença para ir à fase seguinte.

A Partida
Barbados fazia sua parte e vencia por 2 a 0 até os 38 minutos do segundo tempo, fazendo o resultado que precisava para seguir adiante, até tomarem um gol. 

Restavam ainda 7 minutos para fazerem um gol, que significaria a classificação a segunda fase. Porém, os jogadores de Barbados, com o regulamento em mente, perceberam que se o jogo empatasse e fosse para o tempo extra, teriam mais 30 minutos para fazer o gol salvador. Assim, aos 44 do segundo tempo, um dos zagueiros de Barbados chutou propositalmente contra o próprio gol e empatou o jogo. 

Após perceberem a situação e sabedores do regulamento, os jogadores de Granada começaram a chutar a bola contra o próprio gol, enquanto os de Barbados tentavam evitar o gol contra, e por consequência, a própria vitória naquele momento, e defendiam ambos os gols.
 
Acabado o tempo regulamentar com o placar de 2 x 2, o jogo foi para o tempo extra e Barbados fez o gol de ouro (que valeu por 2) com Thorne, logo aos 4 minutos, se classificando por 4 x 2.

Ficha Técnica

Críticas
James Clarkson, técnico de Granada, declarou após a partida:

Ver Também
Copa do Caribe

Partidas de futebol
1994 no futebol
Copa do Caribe
1994 em Barbados